Правозащитник — некоммерческий журнал правового просвещения и общественного диалога. Первый номер журнала вышел в 1994 году в Москве. Главный редактор журнала — Владимир Ведрашко. До 2005 года выпускался в сотрудничестве с московским издательством «Права человека». Для продолжения издания журнала и его распространения в регионах России в 2004 году в Ижевске создана автономная некоммерческая организация «Редакция журнала „Правозащитник“».

Название и поддержка 
Название журнала рекомендовано в 1993 году его учредителем, директором международной неправительственной организации
«Liberty Road» Кириллом Ермишиным (Женева). Эта организация — при поддержке министерства иностранных дел Финляндии — и осуществила
финансирование первых номеров журнала.
В дальнейшем журнал был поддержан из правительственных и неправительственных источников — в частности, Швейцарии, ООН, Финляндии.
Наиболее значительную поддержку журналу оказал Национальный фонд в поддержку демократии — The National Endowment for Democracy, США.
В настоящее время журнал поддерживается за счет личных пожертвований. Название журнала на английском языке — Human Rights Defender.

См. также 
 Human Rights Publishers

Ссылки 
 Радио Свобода, «Права человека»: Первый номер журнала «Правозащитник» 

Юридические журналы